Gminy w Czechach:
 Bludov – gmina w powiecie Český Krumlov
 Bludov – gmina w powiecie Kutná Hora
 Bludov – gmina w powiecie Šumperk